Galloanseres (от , петух, курица + , гусь; дословно «курогуси») — клада (надотряд) птиц из инфракласса новонёбных. Включает два современных отряда: гусеобразных и курообразных.

Систематика 
Длительное время гусеобразных сближали с голенастыми (через фламинго), также в числе близких родственников фигурировали дневные хищные птицы. Однако сейчас на основании результатов морфологических и биохимических исследований установлено, что ближайшими современными родственниками гусеобразных являются курообразные. Они составляют надотряд Galloanseres, который весьма обособлен от других птиц.

Формально курообразные и гусеобразные должны быть в составе группы новонёбных птиц, поскольку они имеют подвижное нёбо, но последние изучения челюстного аппарата представителей этих групп показали, что они приобрели подвижное костное нёбо независимо от остальных птиц, и следовательно, не могут признаваться близкими родственниками остальных современных новонёбных птиц. В частности, у них отсутствует характерный для всех настоящих новонёбных птиц ложный сустав между частями крыловидных костей (птеригоидов), сохраняется архаичное сочленение последних с базиптеригоидными отростками черепа.

Представители гусеобразных и курообразных хорошо отличаются от других птиц строением скорлупы яиц. По этой причине в современных классификациях иногда оба отряда выделяют в таксон ещё более высокого ранга (инфракласс, паракласс) Paraneornithes и помещают сразу после бескилевых (страусов, тинаму и др.), но перед настоящими новонёбными.

См. также 
 † Sylviornithidae

Примечания

Литература 
 Benson D. (1999). Presbyornis isoni and other late Paleocene birds from North Dakota. Smithsonian Contributions to Paleobiology 69: 253—266.
 Chubb A. (2004). New nuclear evidence for the oldest divergence among neognath birds: the phylogenetic utility of ZENK(i). Molecular Phylogenetics and Evolution 30: 140—151. .
 Feduccia A. (1999). The Origin and Evolution of Birds, Second Edition. Yale University Press, New Haven.
 Kriegs, Jan Ole; Matzke, Andreas; Churakov, Gennady; Kuritzin, Andrej; Mayr, Gerald; Brosius, Jürgen & Schmitz, Jürgen (2007). Waves of genomic hitchhikers shed light on the evolution of gamebirds (Aves: Galliformes). BMC Evolutionary Biology 7: 190. .
 Kulikova I. V., Drovetski S. V., Gibson D. D., Harrigan R. J., Rohwer S., Sorenson M. D., Winker K., Zhuravlev Y. N. & McCracken K. G. (2005). Phylogeography of the Mallard (Anas platyrhynchos): Hybridization, dispersal, and lineage sorting contribute to complex geographic structure. Auk 122(3): 949—965.  PDF fulltext. Erratum: Auk 122(4): 1309.
 Sibley C. G., Ahlquist J. E. & Monroe B. L. (1988). A classification of the living birds of the world based on DNA-DNA hybridization studies. Auk 105: 409—423. .

Новонёбные